Geißinger ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Geißinger (* 1959), deutscher Wirtschaftsmanager
 Tina Geißinger (* 1975), deutsche Theaterregisseurin und Projektkünstlerin

Siehe auch:
 Geisinger